Awizo – klasa niewielkich okrętów.
 W ekonomii – zawiadomienie o dokonaniu transakcji gospodarczej.
 W systemie logistycznym – zawiadomienie o wysłaniu towaru.
 W systemie pocztowym – zawiadomienie o nadejściu przesyłki pocztowej, której nie można doręczyć adresatowi bezpośrednio – awizo informuje adresata o możliwości odbioru przesyłki we wskazanym urzędzie pocztowym (lub innej instytucji) oraz o terminie, do kiedy będzie to możliwe.
 W łączności – łącznica telefoniczna pośrednicząca.